SBR kan ha flera betydelser:

 Satsvis biologisk rening, engelska: Sequense batch reactor, en metod för biologisk avloppsvattenrening
 Set Bit in Register, en assembler-instruktion.
 Skill-based routing
 Svenska byggingenjörers riksförbund, grundat 1951, numera SBR Byggingenjörerna, www.sbr.se
 Sveriges biodlares riksförbund, en intresseorganisation grundad 1920 med rötter från 1897, www.biodlarna.se